Ко́ника:

Коника (фирма) — производитель фотоматериалов.
Коническое сечение (геометрия).

См. также 
 Коник
 Коники